Fiele – liquido di colore giallo-verde secreto dal fegato della maggior parte degli animali vertebrati
 Fiele – condottiero nativo americano
 Fiélé – fiume del Camerun
 Walter Fiele – ex giocatore di calcio a 5 argentino